Tom Wright (1923-) – giocatore statunitense di baseball
 Tom Wright (Harold Thomas Wright, 1952-) – attore statunitense di teatro e televisione
 Tom Wright (1957-) – architetto britannico
 Tom Wright (Thomas Michael Wright, 1983-) – attore australiano
 Nicholas Thomas Wright detto Tom (1948-) – vescovo anglicano